Moline ima više značenja:
 Moline (Beluno)
 Moline (Kuneo)
 Moline (Pavija)
 Moline (Trento)